Madison Keysvar regerande mästare, men hon förlorade i den andra omgången mot Ons Jabeur.

Viktoryja Azaranka vann titeln genom walkover efter att Naomi Osaka dragit sig ur från finalen på grund av en skada. Det var Azarankas första singeltitel sedan hon vann Miami Open i mars 2016 och den första titeln sedan hon födde sin son Leo i december 2016.

Seedning

 Karolína Plíšková (Andra omgången)
 Sofia Kenin (Andra omgången)
 Serena Williams (Tredje omgången)
 Naomi Osaka (Final, drog sig ur)
 Aryna Sabalenka (Tredje omgången)
 Petra Kvitová (Andra omgången)
 Madison Keys (Andra omgången)
 Johanna Konta (Semifinal)
 Elena Rybakina (Första omgången)
 Markéta Vondroušová (Första omgången)
 Alison Riske (Första omgången)
 Anett Kontaveit (Kvartsfinal)
 Maria Sakkari (Kvartsfinal)
 Elise Mertens (Semifinal)
 Donna Vekić (Första omgången)
 Dayana Yastremska (Tredje omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Undre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Kvalturnering

Seedning

  Jil Teichmann (Kvalificerad)
  Anna Blinkova (Första kvalomgången)
  Lauren Davis (Första kvalomgången)
  Zarina Diyas (Första kvalomgången)
  Laura Siegemund (Kvalificerad)
  Daria Kasatkina (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  Arantxa Rus (Kvalificerad)
  Nao Hibino (Första kvalomgången)
  Taylor Townsend (Första kvalomgången)
  Sorana Cîrstea (Kvalificeringsmatch)
  Misaki Doi (Första kvalomgången)
  Kirsten Flipkens (Kvalificerad)
  Madison Brengle (Första kvalomgången)
  Jessica Pegula (Kvalificerad)
  Viktória Kužmová (Kvalificeringsmatch)
  Patricia Maria Țig (Första kvalomgången)
  Nina Stojanović (Kvalificeringsmatch)
  Christina McHale (Kvalificerad)
  Monica Puig (Första kvalomgången)
  Danka Kovinić (Första kvalomgången)
  Paula Badosa (Kvalificeringsmatch)
  Shelby Rogers (Kvalificeringsmatch)
  Jasmine Paolini (Första kvalomgången)
  Kristie Ahn (Kvalificeringsmatch)

Kvalificerade

  Jil Teichmann
  Leylah Annie Fernandez
  Jessica Pegula
  Ann Li
  Laura Siegemund
  Christina McHale
  Arantxa Rus
  Catherine Bellis
  Vera Zvonareva
  Anna Kalinskaya
  Océane Dodin
  Kirsten Flipkens

Lucky loser
  Daria Kasatkina

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Kval 5

Kval 6

Kval 7

Kval 8

Kval 9

Kval 10

Kval 11

Kval 12

Referenser
Lottning
Kvallottning

Western & Southern Open 2020 – Damsingel
Damsingel